Psychoza –  zaburzenie psychiczne w psychiatrii
 Psychoza – powieść autorstwa Roberta Blocha z 1959
 Psychoza – film w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1960
 Psychoza II – film w reżyserii Richarda Franklina z 1983
 Psychoza III – film w reżyserii Anthony’ego Perkinsa z 1986
 Psychoza IV: Początek – film w reżyserii Micka Garrisa z 1990

Zobacz też